Vegas steht für:
 die Kurzform von Las Vegas, Stadt in Nevada, Vereinigte Staaten
 Vegas (Fernsehserie, 1978), US-amerikanische Krimiserie (1978–1981)
 Vegas (Fernsehserie, 2012), US-amerikanische Krimiserie (2012–2013)
 Las Vegas (Spiel), ein 2012 erschienenes Würfelspiel von Rüdiger Dorn
 Vegas (Band), Bandprojekt von Terry Hall und David A. Stewart
 Vegas (Vegas-Album), Album der gleichnamigen Band aus dem Jahr 1992
 Vegas (The-Crystal-Method-Album), Album der Band The Crystal Method aus dem Jahr 1997
 Vegas (2009), Film von Gunnar Vikene aus dem Jahr 2009
 Vegas (soziales Netzwerk), ein dezentrales soziales Netzwerk, welches an der Ludwig-Maximilians-Universität München entwickelt wird, siehe Soziales Netzwerk (Internet)
 Vegas Films, deutscher YouTubekanal, für den deutschen Webvideopreis 2016 nominiert

Vegas ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Federico Vegas (* 1950), venezolanischer Schriftsteller und Architekt
 Fidel Herráez Vegas (* 1944), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Madrid
 Jhonattan Vegas (* 1984), venezolanischer Golfer
 Johnny Vegas (* 1971), britischer Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor
 Koke Vegas (* 1995), spanischer Fußballtorwart
 Marco Vegas (* 1984), deutscher Erotikdarsteller, siehe Marco Majewski
 Mr. Vegas (* 1975), jamaikanischer Dancehall-Sänger und -Singjay
 Nacho Vegas (* 1974), spanischer Liedermacher
 Rob Vegas (* 1984), deutscher Internet-Showmaster
 Rubén Baraja Vegas (* 1975), spanischer Fußballspieler, siehe Rubén Baraja
 Sebastián Vegas (* 1996), chilenischer Fußballspieler
 Sophia Vegas (* 1987), deutsche Fernsehdarstellerin und Model

Siehe auch:
 Las Vegas (Begriffsklärung)
 Viva Las Vegas, Begriffsklärung
 Vega